Bärneck steht für:
 Großes Bärneck, österreichischer Berg in den Wölzer Tauern, siehe Liste der Zweitausender im Bezirk Liezen
 Kleines Bärneck, österreichischer Berg in den Wölzer Tauern, siehe Liste der Zweitausender im Bezirk Liezen

Bärneck ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Wilhelm von Bärneck (1726–1803), königlich-preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Berneck
 Bernegg